Димитър Кръстев може да се отнася за:
 Димитър Кръстев (Дичо Зограф, 1819 – 1872), български зограф
 Димитър Кръстев (1920 – 2008), български народен лечител, автор на билковото лечебно средство „Дикрасин“
 Димитър Кръстев (Димитър Делян, 1929 – 2012), български писател, доайен на българската уфология
 Димитър Кръстев (р. 1933), български архитект
 Димитър Кръстев (р. 1942), български офицер, генерал-майор
 Димитър Кръстев (р. 1960), български актьор
 Димитър Кръстев (р. 1967), български филолог, литературен историк

Източници